Дерваль (Атлантична Луара) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.
 Юпп Дерваль (,  10 березня 1927, Вюрзелен —  26 червня 2007, Занкт-Інгберт) — німецький футболіст, футбольний тренер.